Radegast (Südliches Anhalt), een plaats in de gemeente Südliches Anhalt in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Radegast (Satow), een plaats in de gemeente Satow in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren
Radegast (Krembz), een plaats in de gemeente Krembz in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren 
Radegast (Dahlen), een plaats in de gemeente Dahlen in de Duitse deelstaat Saksen
Radegast (Bleckede), een plaats in de gemeente Bleckede in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Radegast (legerleider), een Gotische leider die rond 400 Italië binnenviel
Radhošť (Duits: Radegast), een plaats in Tsjechië
Radegast (god), de god van de gastvrijheid, uit de Slavische mythologie
Radegast (bier), een Tsjechisch bier
Pivovar Radegast, een Tsjechische brouwerij

Zie ook
Radagast - een personage uit In de Ban van de Ring